

Toponyme 

 Jaffa, la ville historique située en Israël, qui a fusionné en 1950 avec Tel-Aviv ;

Titre 

 Jaffa, film germano-franco-israélien réalisé par Keren Yedaya, sorti en 2009 ;

Prénom

Patronyme 

 Rick Jaffa, un scénariste américain.

Divers 
 Jaffa, race fictive de la série de science-fiction Stargate SG-1 ;
 Jaffa, une sorte de gâteau populaire au Royaume-Uni ;
 Jaffa, une marque d'agrumes ou avocats ;